Friedrich Wagener steht für: 
 Friedrich C. Wagener, ehemaliger deutscher Fahrrad-Hersteller

Friedrich Wagener ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Wagener (Schriftsteller) (* 1820), deutscher Schauspieler, Theaterdirektor und Stückeschreiber
 Friedrich Wagener (Architekt) (1921–1995), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Friedrich Wagner (Begriffsklärung)
 Fritz Wagener
 Fritz Wagner (Begriffsklärung)